Bottna kan syfta på:

 Bottna socken – socken i Bohuslän
 Bottna landskommun – en tidigare kommun i Göteborgs och Bohus län
Bottna församling – en församling i Kville pastorat i Norra Bohusläns kontrakt i Göteborgs stift
 Bottna kyrka  – en kyrkobyggnad i Bottna församling
Bottna, Bohuslän – en bygd i sydligaste delen av Tanums kommun i norra Bohuslän
 Bottna distrikt – ett distrikt i Tanums kommun och Västra Götalands län
Bottna, Östergötland – en småort i Skällviks socken i Söderköpings kommun